João Vieira ist der Name folgender geografischen Objekte:

 João Vieira (Insel) im Bissagos-Archipel, Guinea-Bissau

João Vieira ist der Name folgender Personen:

* João Vieira (Leichtathlet) (João Paulo Garcia Vieira; * 1976), portugiesischer Geher
 João Vieira (Pokerspieler) (João Filipe Martins Vieira; * 1989), portugiesischer Poker- und Basketballspieler
 João Baptista Vieira Godinho (1742–1811), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter
 João Bernardo Vieira (1939–2009), guinea-bissauischer Politiker, Präsident 1980 bis 1999 und 2005 bis 2009
 João Luiz Ramires Vieira (* 1985), bulgarisch-brasilianischer Fußballspieler
 João Manuel Vieira Pinto (* 1971), portugiesischer Fußballspieler, siehe João Pinto